Аверон () — департамент на востоке Франции, один из департаментов региона Окситания. Административный центр — Родез. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло  человек. По состоянию на 2015 год территория Аверона была разделена на 3 округа (Мийо, Вильфранш-де-Руэрг и Родез), 23 кантона и 286 коммун. В департаменте 4 города с населением свыше 10 000 человек. 10 коммун были отмечены знаком самой красивой деревни Франции.

Согласно закону № 2010-1563 от 16 декабря 2010 года, 1 января 2016 года произошло объединение коммун, из 25 коммун были созданы 7 новых.

Список коммун 
В списке приведены коммуны департамента Аверон в алфавитном порядке.

Примечания 

Аверон